Diese Liste enthält Wörterbücher und andere Nachschlagewerke aus dem Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaft.

Einsprachig 
Deutsch
 GLOBE – Glossar zur Bestandserhaltung, begonnen 2001/2002 von Absolventen der Bibliotheksschule in Frankfurt/Main. Enthält rund 350 Einträge.
 http://www.informationskompetenz.de/glossar/ Glossar zu Begriffen der Informationskompetenz.
 Hiller und Füssel: Wörterbuch des Buches. 2002, ISBN 3-465-03220-9 (Neuauflage Juni 2006, )
 Ursula Rautenberg (Hrsg.): Reclams Sachlexikon des Buches. Stuttgart, Reclam, 2003, ISBN 3-15-010520-X (591 Seiten)
 Margarete Rehm: Lexikon Buch, Bibliothek, Neue Medien. Saur, 2001, ISBN 3-598-10889-3, ISBN 3-598-10851-6 (294 Seiten)
 Steffen Rückl: Lexikon der Information und Dokumentation. Leipzig, 1984 (535 Seiten)
 INFODATA-Thesaurus vom Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis
 Terminologie der Information und Dokumentation. vom Komitee Terminologie und Sprachfragen (KTS) der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis (DGI). 2. Auflage. Redaktion: Gerd Beling †, Peter Port und Hildburg Strohl-Goebel. (PDF-Datei; 382 kB)

Englisch
 ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science von Joan M. Reitz (auch gedruckt bei Libraries Unlimited erhältlich)
 International encyclopedia of information and library science. Routledge, 2003 (688 Seiten). ISBN 0-415-25901-0
 Geoffrey Ashall Glaister: Encyclopedia of the Book

Französisch
 Petit glossaire du bibliophile (Galaxidion)
 Terminologie de base en sciences de l’information (Université de Montréal)
 Vocabulaire codicologique (Denis Muzerelle)
 Vocabulaire de la documentation (Association des professionnels de l’information et de la documentation)

Italienisch
 Glossario di Biblioteconomia (Biblioteca Centrale Facoltà di Farmacia, Siena)
 Glossario di termini ed acronimi relativi al reference (La Sapienzia, Roma)

Zweisprachig 
Englisch/Deutsch
 Bibliotheks-Glossar von Birgit Wiegandt, enthält rund 90.000 Einträge

Französisch/Deutsch
 Wörterbuch Buch- und Bibliothekswesen

Mehrsprachig 
 MulDiCat - IFLA Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Definitions
 Multilingual Glossary (State Library of New South Wales)

Siehe auch 
 Portal Bibliothek, Information, Dokumentation (BID) dient als Wegweiser zu Artikeln rund um den Themenbereich BID.
 Glossar Medienwissenschaft listet Begriffe aus dem Bereich Information und Kommunikation auf

Literatur 
 Stefan Hauser: Terminologiearbeit im Bereich Wissensorganisation. 2007 (Diplomarbeit an der FH Burgenland)

Weblinks 
 Library & Information Science: Encyclopedias & Dictionaries zusammengestellt von Clara Ogbaa

Liste (Nachschlagewerke)
!
!